Poivrier d'Amérique est un nom donné à différentes espèces d'arbres du genre Schinus, par ailleurs appelés  :
 Schinus molle
 Schinus terebinthifolius

Poivre